een plant, zie berenklauw (geslacht). Bekende soorten:
de gewone berenklauw
de reuzenberenklauw
een andere naam voor de berenhap (snack)